20. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Heerenveen, w Holandii, w dniach 25–26 lutego 1989. Zawody rozegrano w hali IJsstadion Thialf. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Mistrzowskie tytułu przypadły Amerykance Bonnie Blair oraz radzieckiemu panczeniście Igorowi Żelezowskiemu. Blair ustanowiła rekord świata w sprincie, a Żelezowski w sprincie i na 1000 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (28 sklasyfikowanych) oraz 35 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1989 w sportach zimowych
1989 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen